Hydro (von altgriechisch  „Wasser“) steht für:

 griechischer Wortstamm im Zusammenhang mit Wasser, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #hydro
 Hydro-Car, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Norsk Hydro, internationaler Aluminiumhersteller in Norwegen
 Hydro Tasmania, Energieunternehmen in Australien

Energieunternehmen in Kanada:
 BC Hydro, British Columbia
 Hydro-Québec
 Hydro One, Ontario
 Hydro Ottawa
 Ontario Hydro
 Manitoba Hydro
 Newfoundland and Labrador Hydro
 Canadian Hydro Developers
 Toronto Hydro
 Winnipeg Hydro

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hydro (Kentucky)
 Hydro (Oklahoma)

Siehe auch:

 Hydros (Gottheit der griechischen Mythologie)